Esta é uma lista dos 223 municípios do estado da Paraíba por altitude. Foi baseada tomando-se dados oficiais da Embrapa.

O relevo da Paraíba é modesto para os padrões andinos e tibetanos, mas não para os padrões sul-americanos a exemplo do Chaco, Pampa, Amazônia, dentre outros; 66% do território se encontra entre 300 e 900 m de altitude numa zona que é considerada o apogeu do planalto Atlântico Setentrional Sulamericano. O seu lado da Borborema parece ser mais antigo que o pernambucano, daí a razão pela qual o rio Capibaribe diverge em porte, afluentes, et cetera e o nível de desgaste na longitude do médio Paraíba seja bem maior que o verificado do lado pernambucano (talvez duas vezes maior).

Cada município foi classificado de acordo com a altitude na sede do município.

Ligações externas
Altitude para Tacima.

Altitude para Damião. 

Altitude
Altitude